Władysław Franciszek Leśniak (ur. 1891) – kapitan administracji (piechoty) Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych (czterokrotnie), kierownik referatu w KRU Kościerzyna
 Władysław Stanisław Leśniak (1897–1940) – podpułkownik geograf Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości
 Władysław Leśniak (ur. 1929) – rolnik i polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji

Uwagi